Petriwka (ukrainisch ) ist ein sehr häufig vorkommender Ortsname in der Ukraine. Die russische Entsprechung lautet meistens Petrowka (Петровка).

Autonome Republik Krim:
 Petriwka (Krasnohwardijske), Dorf im Rajon Krasnohwardijske
 Petriwka (Simferopol), Dorf im Rajon Simferopol

Oblast Charkiw:
 Petriwka (Charkiw), Dorf im Rajon Charkiw
 Petriwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
 Petriwka (Kupjansk, Dworitschna), Dorf im Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Dworitschna
 Petriwka (Kupjansk, Schewtschenkowe), Dorf im Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Schewtschenkowe
 Petriwka (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad
 Petriwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk
 Petriwka (Perwomajskyj), Dorf im Rajon Perwomajskyj
 Petriwka (Sachnowschtschyna), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna
 Petriwka (Satschepyliwka), Dorf im Rajon Satschepyliwka
 Petriwka (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw

Oblast Cherson:
 Petriwka (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw
 Petriwka (Cherson), Dorf im Rajon Cherson
 Petriwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk
 Petriwka (Skadowsk, Lasurne), Dorf im Rajon Skadowsk, Siedlungsgemeinde Lasurne
 Petriwka (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk, Stadtgemeinde Skadowsk

Oblast Chmelnyzkyj:
 Petriwka (Wolotschysk), Dorf im Rajon Wolotschysk

Oblast Dnipropetrowsk:
 Petriwka (Petropawliwka), Dorf im Rajon Petropawliwka
 Petriwka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky
 Petriwka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
 Petriwka (Tomakiwka), Dorf im Rajon Tomakiwka
 Petriwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk

Oblast Donezk:
 Petriwka (Bachmut), Siedlung städtischen Typs im Rajon Bachmut
 Petriwka (Pokrowsk, Schachowe), Dorf im Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Schachowe
 Petriwka (Pokrowsk, Selydowe), Dorf im Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Selydowe
 Petriwka (Kramatorsk), Dorf im Rajon Kramatorsk
 Petriwka Druha, Dorf im Rajon Oleksandriwka
 Petriwka Perscha, Dorf im Rajon Oleksandriwka
 Petriwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Kiew:
 Petriwka (Wassylkiw), Dorf im Rajon Wassylkiw

Oblast Kirowohrad:
 Petriwka (Kompanijiwka), Dorf im Rajon Kompanijiwka
 Petriwka (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka
 Petriwka (Onufrijiwka), Dorf im Rajon Onufrijiwka
 Petriwka (Blahowischtschenske), Dorf im Rajon Blahowischtschenske

Oblast Luhansk:
 Petriwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe
 Petriwka (Perewalsk), Dorf im Rajon Perewalsk
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Swatowe, siehe Korschowe
 ehemaliger Name einer Siedlung städtischen Typs im Rajon Stanytschno-Luhanske, siehe Petropawliwka (Schtschastja)

Oblast Mykolajiw:
 Petriwka (Domaniwka), Dorf im Rajon Domaniwka
 Petriwka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw
 Petriwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka
 Petriwka (Perwomajsk), Dorf im Rajon Perwomajsk
 Petriwka (Wesselynowe), Dorf im Rajon Wesselynowe

Oblast Odessa:
 Petriwka (Beresiwka), Siedlung städtischen Typs im Rajon Beresiwka
 Petriwka (Balta), Dorf im Rajon Balta
 Petriwka (Beresiwka, Nowokaltschewe), Dorf im Rajon Beresiwka, Landgemeinde Nowokaltschewe
 Petriwka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
 Petriwka (Sachariwka, Marjaniwka), Dorf im Rajon Sachariwka, Landratsgemeinde Marjaniwka
 Petriwka (Sachariwka, Perechrestowe), Dorf im Rajon Sachariwka, Landratsgemeinde Perechrestowe
 Petriwka (Kodyma), Dorf im Rajon Kodyma
 Petriwka (Podilsk), Dorf im Rajon Podilsk
 Petriwka (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka
 Petriwka (Beresiwka, Strjukowe), Dorf im Rajon Beresiwka, Landgemeinde Strjukowe
 Petriwka (Rosdilna), Dorf im Rajon Rosdilna
 Petriwka (Tarutyne), Dorf im Rajon Tarutyne
 ehemaliger Name eines im Rajon Lyman, siehe Kurissowe

Oblast Poltawa:
 Petriwka (Chorol), Dorf im Rajon Chorol
 Petriwka (Hlobyne), Dorf im Rajon Hlobyne
 Petriwka (Maschiwka), Dorf im Rajon Maschiwka
 Petriwka (Myrhorod), Dorf im Rajon Myrhorod
 Petriwka (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa
 Petriwka (Sinkiw), Dorf im Rajon Sinkiw
 Petriwka (Tschutowe), Dorf im Rajon Tschutowe

Oblast Saporischschja:
 Petriwka (Huljajpole), Dorf im Rajon Huljajpole
 Petriwka (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol
 Petriwka (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka
 Petriwka (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol
 Petriwka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk

Oblast Sumy:
 Petriwka (Krolewez), Dorf im Rajon Krolewez

Oblast Tscherkassy:
 Petriwka (Monastyryschtsche), Dorf im Rajon Monastyryschtsche

Oblast Tschernihiw:
 Petriwka (Bobrowyzja), Dorf im Rajon Bobrowyzja
 ehemaliger Name eines Dorfes im Rajon Borsna, siehe Machniwka (Borsna)
 Petriwka (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky
 Petriwka (Snowsk), Dorf im Rajon Snowsk

Oblast Transkarpatien:
 Petriwka (Uschhorod), Dorf im Rajon Uschhorod

Oblast Winnyzja:
 Petriwka (Lypowez), Dorf im Rajon Lypowez
 Petriwka (Mohyliw-Podilskyj), Dorf im Rajon Mohyliw-Podilskyj
 Petriwka (Murowani Kuryliwzi), Dorf im Rajon Murowani Kuryliwzi
 Petriwka (Schmerynka), Dorf im Rajon Schmerynka

Siehe auch:
 Petriwka Perscha
 Petriwka Druha
 Petrowka